Schumicha () ist der Name mehrerer Orte in Russland:
Schumicha (Kurgan)
Schumicha (Kursk)
Schumicha (Perm)